Джеральдин Роман (, род. 1967) — филиппинская журналистка и политик. В результате парламентских выборов в 2016 году была избрана членом Палаты представителей. Роман стала первым трансгендером, избранным в филиппинский парламент.

Биография 
Джеральдин Роман родилась в 1967 году. Была вторым из четверых детей. Родители Джеральдин Роман — филиппинские политики Эрминия и Антонино Романы. В детстве Жеральдин жила в батаанском муниципалитете Орани.

Школьное образование Роман получила в школе для мальчиков при университете Атенео-де-Манила. Затем она продолжила обучение в Филиппинском университете. Изучала журналистику в Университете Страны Басков. Роман работала в Испании редактором в EFE. В 2012 году приехала обратно на Филиппины, чтобы помочь своему отцу, который на тот момент был серьёзно болен.

В 2016 году Джеральдин Роман, будучи членом либеральной партии, была избрана членом Палаты представителей. Ранее этот пост занимала её мать Эрминия Роман. Конкурентом Роман на этот пост являлся мэр Эрмосы Данило Малана.

Личная жизнь 
В 1990-х годах Джеральдин Роман прошла в Нью-Йорке операцию по смене пола, сменив мужской пол на женский, тогда же она сменила имя на Джеральдин. Роман владеет испанским, французским и итальянским языками. Она католичка. Партнёр Джеральдин Роман — гражданин Испании, но в браке они не состоят.

Примечания 

Выпускники университета Страны Басков
Журналистки Филиппин
Трансгендерные и транссексуальные женщины
Члены Палаты представителей Филиппин